Eßbach bzw. Essbach stehen für:
 Eßbach, Gemeinde im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Carl Essbach, eine Mundharmonikamanufaktur
 Essbach, Alternativname des Eherieder Mühlbachs, Landkreis Kitzingen, Bayern

Eßbach ist der Familienname folgender Personen:
 Brita Schmidt-Essbach (?–2022), deutsch-schweizerische Organistin
 Gerhard Eßbach (1942–2019), deutscher Posaunist und Hochschullehrer
 Hasso Eßbach (1909–1992), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Wolfgang Eßbach (* 1944), deutscher Soziologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Esbach
 Eschbach
 Espach